Siemens A53 — стільниковий телефон фірми Siemens.

A